John Shaw (bariton), (1924-2003), Australisch baraton
 John Shaw (zeiler) (1937), Australisch zeiler
 John Shaw (kunstschilder) (1948-2019), Amerikaans-Canadees kunstschilder
 John Shaw (hockeyer) (1962), Brits hockeyer
 John Shaw (schaker) (1968), Brits schaker
 John Shaw (acteur)
 John Shaw (wetenschapper)
 John Shaw (muzikant)